Aurora, New York kan syfta på:

 Aurora, Cayuga County, New York – en by
 Aurora, Erie County, New York – en kommun